Isla Pájaros kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Isla Los Pájaros, Veracruz, ö, 
 Isla Pájaros, Yucatán, ö, 
 Isla Pájaros, Sonora, ö, 
 Isla Pájaros, Sinaloa, ö, 
 Isla Pájaros, Campeche, ö, 

Robotskapade Mexikoförgreningar